Toreby (Guldborgsund), een plaats op de Deense eiland Lolland in de gemeente Guldborgsund
Toreby (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Guldborgsund
Toreby (Kungälv), een plaats in de gemeente Kungälv in de Zweedse provincie Västra Götalands län